Morgensterkerk (Eindhoven)
Morgensterkerk (Heemskerk)
Morgensterkerk (Hilversum)
Morgensterkerk (Middelburg)
Morgensterkerk (Rotterdam)
Morgensterkerk (Waddinxveen)
Morgensterkerk (Zoetermeer)